Ässjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Ässjö, Lilla sjö i Svenljunga kommun, 
Stora Ässjö, Stora sjö i Svenljunga kommun,  (15 ha)
Ässjön, Västergötland, sjö i Ale kommun, 
Ässjön, Värmland, sjö i Årjängs kommun,  (47,6 ha)
Lilla Ässjön, sjö i Hedemora kommun,  (5,4 ha)
Stora Ässjön, sjö i Hedemora kommun,  (7,39 ha)
Ässjön, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (8,83 ha)

Se även
Ässjö, by i Hassela socken och Nordanstigs kommun, Hälsingland

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn